Religiosos
Saturnino de Antioquia — teólogo cristão e cabalista 
Saturnino de Tolosa — santo e mártir 

Políticos
Lúcio Apuleio Saturnino — tribuno da plebe e senador 
Lúcio Antônio Saturnino cônsul sufecto e governador da Germânia Superior 
Saturnino (conde dos domésticos) — m. 244
Saturnino (usurpador romano) — usurpador 
Saturnino (cônsul em 264)
Júlio Saturnino — usurpador 
Saturnino (cônsul em 383)
Saturnino (filho de Hermógenes) — cortesão bizantino do 

Caio Sêncio Saturnino — cônsul em 
Cneu Sêncio Saturnino — cônsul sufecto em 4 d.C.; filho do anterior
Cneu Sêncio Saturnino (cônsul em 41) — filho do anterior

Desambiguações de antropônimos